Mundus puede referirse a:

Antigua Roma 

 Mundus cerialis, pozo ritual conectado con el culto de la diosa [Ceres.
 Ilírico Mundus o Mundo, general bizantino durante el reinado de Justiniano I.